Хосе Марија Пино Суарез 1. Сексион има више значења:

 Хосе Марија Пино Суарез 1. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез 1. Сексион (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику